Kaple svatého Isidora může představovat následující stavby:

 Kaple svatého Isidora (Brada)
 Kaple svatého Isidora (Dobročovice)
 Kaple svatého Isidora (Heřmanovice)
 Kaple svatého Isidora (Jarpice)
Kaple svatého Isidora (Jilemnice)
 Kaple svatého Isidora (Kováry)
 Kaple svatého Isidora (Křenov)
 Kaple svatého Isidora (Libotenice)
 Kaple svatého Isidora (Nové Strašecí)
 Kaple svatého Isidora (Olbramkostel)
 Kaple svatého Isidora (Olomouc)
 Kaple svatého Isidora (Tetětice)
Kaple svatého Isidora (Věřňovice)

Související články 
 Kostel svatého Isidora